Красная смена может означать:
 Красная Смена — деревня в Ляденском сельсовете Червенского района Минской области.
  — беларуская газета.